JLK est un sigle qui peut désigner :
 Carnets de JLK (où JLK signifie Jean-Louis Kuffer), un blogue littéraire publié par Jean-Louis Kuffer, visité chaque jour par 800-1000 lecteurs et comptant plus de 5000 textes.
 Code AITA de l'aéroport de Lockport (Lewis University Airport), IL, États-Unis